Ursula Acosta (née Schmidt; 14 de janeiro de 1933 - 10 de setembro de 2018) foi uma das membras fundadoras da Sociedade Genealógica de Porto Rico, que estudou e escreveu muitos trabalhos sobre o assunto. Ela também era psicóloga e professora aposentada da Universidade de Porto Rico em Mayagüez.

Genealogista 
Acosta voltou para Porto Rico e em 1980 se interessou por genealogia. Em 29 de abril de 1989, ela se tornou um dos membros fundadores da Sociedad Puertorriqueña de Genealogía (Puerto Rican Genealogical Society). O objetivo da sociedade é o seguinte:

 Fomentar o estudo científico da genealogia porto-riquenha.
 Cooperar com a preservação de documentos históricos de Porto Rico.
 Promover atividades educativas (Seminários, Conferências, Exposições, etc.) relacionadas com a busca das raízes genealógicas dos porto-riquenhos.

Publicações 
Acosta também escreveu muitos artigos sobre psicologia e outros tópicos que incluem a história porto-riquenha e que foram publicados em várias publicações, como The San Juan Star, Atenea e assim por diante. Entre as obras literárias de sua autoria ou co-autoria estão as seguintes::

 "Familias de Cabo Rojo", 1983, da Dra. Ursula Acosta e David Enrique Cuesta Camacho- Esta publicação abrange as genealogias de 16 famílias de Cabo Rojo, Porto Rico. Abrange os séculos XVIII e XIX.
 "Cabo Rojo: Notas para su historia" (Cabo Rojo: Notações para sua história), da Dra. Ursula Acosta e Antonio "Mao" Ramos Ramírez de Arellano.
 "Cofresí y Ducoudray: Dos hombres al margen de la historia" (Cofresi e Ducoudray, dois homens à margem da história), Editorial Edil, Río Piedras, PR, 1991, da Dra. Ursula Acosta.
 "New Voices of Old: Five Centuries of Puerto Rican Cultural History", 1987, da Dra. Ursula Acosta - uma antologia de entrevistas, reais e imaginárias, conduzidas pelo autor a porto-riquenhos cobrindo vários séculos.

Ligações externas 

 Sociedad Puertorriqueña de Genealogía

Psicólogos dos Estados Unidos
Professores dos Estados Unidos